Strathmore (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Strathmore (Nova Jersey), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Universitat de Strathmore, universitat privada amb seu a Nairobi, Kenya
 Strathmore Business School, escola de negocis, amb seu a Nairobi (Kenya), de la Universitat de Strathmore